Richard Sears (1861-1943) champion de tennis américain.
 Richard Sears (1863-1914) homme d'affaires américain.
 Richard Sears, auteur d'un site web sur l'étymologie des caractères chinois.